borovac (biljna vrsta), drvo Pinus strobus L.
 Borovac (Paklinski otoci), otok u Paklinskim otocima, između Sv. Klementa i Planikovca
 Borovac (Paržanj), otok u Paklinskim otocima, između Sv. Klementa i Paržanja
 Borovac (Mljet), otok ispred Prožurske Luke, na Mljetu
 Borovac (Glavat), otočić sjeverozapadno od Mljeta, između Mljeta i Glavata

Naselja u Hrvatskoj:
 Borovac (Novska), gradsko naselje Novske

Naselja u BiH:
 Borovac (Banovići, BiH), naselje u općini Banovići
 Borovac (Rogatica, BiH), naselje u općini Rogatica
 Borovac (Sokolac, BiH), naselje u općini Sokolac
 Borovac (Višegrad, BiH), naselje u općini Višegrad

Naselje u Srbiji
Borovac (Medveđa, Srbija), naselje u općini Medveđa, Jablanički okrug